Confessioneel bijzonder onderwijs; zie Bijzonder onderwijs
Confessionele partij
Godsdienst(ig)